Since steht für:
Sińce, ein Dorf in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
Sincé, eine Gemeinde im kolumbianischen Departamento Sucre